Орден Почёта — государственная награда в ряде стран мира.

Может означать:
 Орден Почёта (Армения)
 Орден Почёта (Белоруссия)
 Орден Почёта (Греция)
 Орден Почёта (Казахстан) (Орден «Курмет»)
 Орден Почёта (Молдавия)
 Орден Почёта (ПМР)
 Орден Почёта (Россия)
 Орден Почёта (СССР) (с 1988; прежде назывался Орден «Знак Почёта»)
 Орден Почёта (Южная Осетия)

См. также 
 Орден «Знак Почёта»